Unika steht für:
 Unika (Verlag)
 Plural von Unicum bzw. Unikum

UNIKA steht für
 Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft

Siehe auch:
 Unica 
 Unikat